La stagione 1975-76 dei New York Nets fu la 9ª e ultima nella ABA per la franchigia.

I New York Nets arrivarono secondi nella regular season con un record di 55-29. Nei play-off vinsero la semifinale con i San Antonio Spurs (4-3), vincendo poi il titolo battendo nella finale ABA i Denver Nuggets (4-2).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1975-1976 delle squadre di pallacanestro
1975-1976